El término Monte Gurugú puede referirse a:

 Monte Gurugú (Marruecos): es el punto más elevado de la península de Tres Forcas, en la costa norte de Marruecos colindante con España, concretamente con Melilla.
 Monte el Gurugú (Soano): elevación montañosa poblada de una gran variedad de arbolado autóctono, de la localidad Soano del municipio Arnuero en Cantabria (España).
 Monte Gurugú (Alcalá de Henares): entre las elevaciones situadas al sur de la localidad madrileña de Alcalá de Henares (España) se encuentra el denominado "Monte Gurugú". En este lugar hacían prácticas las unidades de caballería, acuarteladas en la ciudad de Alcalá, que posteriormente participarían en las operaciones militares del Monte Gurugú africano.
 Monte Gurugú (Sevilla): Ubicado en el Parque de María Luisa de Sevilla, es una pequeña elevación de unas decenas de metros.
 Barrio de El Gurugú (Badajoz): barrio de la ciudad de Badajoz en Extremadura (España).
 Monte Gurugú (Cantabria) es un promontorio rocoso que se halla inmediato del ayuntamiento de la villa en la zona del Barrio Nuevo.